Ямайка принимала участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреаль (Канада) в восьмой раз за свою историю, и завоевала одну золотую и одну серебряную медали. Сборную страны представляли 9 женщин и 11 мужчин.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 200 метров — Дон Куорри.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 100 метров — Дон Куорри.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1976 года